L'héliotropisme (attraction vers le soleil) est, en botanique, un mouvement diurne d'une partie de la plante (fleur, feuille, tige) en réponse au changement de direction du soleil.
 L'héliotropisme, en démographie, est l'attirance des populations d'un pays vers une région plus ensoleillée. (À ne pas confondre avec l'haliotropisme qui désigne une attirance vers les littoraux).
 En architecture, l'héliotropisme est aussi un concept traitant du rapport de l'architecture avec le rayonnement solaire.